Canela kan syfta på:

Brasilien 

 Canela (ort), Rio Grande do Sul, 
 Canela (kommun), Rio Grande do Sul,

Chile 

 Canela Baja, ort, Región de Coquimbo, Provincia de Choapa, 
 Canela, Coquimbo – kommun, Región de Coquimbo, Provincia de Choapa,

Dominikanska republiken 

 La Canela (ort i Dominikanska republiken), Santiago, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar